Osoby:
 Waldemar von Knoeringen – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Knöringen